WSR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wasior (Indonesia)